Dacochordodes bacescui är en tagelmaskart som beskrevs av Josif Capuse 1965. Dacochordodes bacescui ingår i släktet Dacochordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Tagelmaskar
bacescui